ITGB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 769 амінокислот, а молекулярна маса — 84 782.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Інтегрини
CD-антигени